Torneig de tennis masculí: St. Petersburg Open 2017
 Torneig de tennis femení: St. Petersburg Ladies Trophy 2017